Quispel ist der Familienname folgender Personen:

 Gilles Quispel (1916–2006), niederländischer Theologe, Kirchen- und Religionshistoriker
 Matthijs Quispel (1805–1858), niederländischer Landschafts- und Tiermaler